Die Abkürzung SHARC steht für:
 Sensor Hosting Autonomous Remote Craft, militärische Variante des Wellengleiters 
 Bezeichnung von entsprechend der Super-Harvard-Architektur aufgebauten Signalprozessoren des Unternehmens Analog Devices, siehe Super-Harvard-Architektur#Analog Devices

Siehe auch:
 Shark

Abkürzung